Tandy se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Mills Tandy
 Geoffrey Tandy